Famille Gherardini, famille noble toscane ;
 Alessandro Gherardini (1655-1726), peintre italien ;
 Brunero Gherardini (1925-2017), ecclésiastique et théologien italien ;
 Giovanni Gherardini (1655-1723), peintre italien ayant séjourné en Chine ;
 Giovanni Gherardini (1778-1861), poète, librettiste et phililogue italien ;
 Lisa Gherardini (1479-1542 ou vers 1551) ou Lisa del Giocondo, plus connue sous le nom de Mona Lisa ;
  (1955- ), sportif italien ;
 Oreste Gherardini (mort en 1953),  acteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Stefano Gherardini (1695-1755), peintre italien ;
 Tommaso Gherardini (1715-1797), peintre italien ;